«Love Like Winter» — песня калифорнийской альтернативной рок-группы AFI. Выпущена в качестве второго сингла с седьмого студийного альбома Decemberunderground 26 сентября 2006 года. Видеоклип спродюсирован Марком Веббом, который ранее работал над предыдущими клипами группы «The Days Of The Phoenix», «The Leaving Song Pt. II» и «Miss Murder».

Список композиций 
Промо CD 1
 «Love Like Winter» — 2:45

Промо CD 2
 «Love Like Winter» — 2:45
 «Love Like Winter» (Rock Mix) — 2:45

Британия
 «Love Like Winter» — 2:45
 «Jack the Ripper» (Morrissey cover) — 2:47

Австралия
 «Love Like Winter» — 2:45
 «Jack the Ripper» (Morrissey cover) — 2:47
 «On the Arrow» — 3:07
 «Love Like Winter» (Видеоклип) — 2:46

Британия — 7"
 «Love Like Winter» — 2:45
 «On the Arrow» — 3:07

Позиции в чартах 

Синглы AFI
Синглы 2006 года
Синглы Interscope Records